dawne gminy:
 gmina Truskolasy  – dawna gmina wiejska, powiat kłobucki, woj. katowickie/częstochowskie
 gmina Truskolasy – dawna gmina wiejska, powiat wysokomazowiecki, gubernia łomżyńska